Čeja (Baranjska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj
Čeja (Šomođska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj

Slična imena:
Čejiba, selo u Mađarskoj